Брых — фамилия.
 Брых, Феликс (род. 1975) — немецкий футбольный судья.
 Брых, Януш (1929—2011) — политик ПНР.